Teratophoneus est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Tyrannosauridae. Il est connu d'après un crâne et un squelette post-crânien incomplets provenant de la formation de Kaiparowits dans ce qui est actuellement l'Utah, aux États-Unis. 

Le niveau duquel il a été extrait date de la partie supérieure du Campanien (Crétacé supérieur). Il est daté entre il y a environ  d'années. 

Une seule espèce est rattachée au genre : Teratophoneus curriei, décrite en 2011 par Thomas D. Carr, Thomas E. Williamson, Brooks B. Britt et Ken Stadtman.

Étymologie 
Le nom générique Teratophoneus est dérivé du grec teras, , et phoneus, . Le nom spécifique curriei honore le paléontologue Philip J. Currie.

Découvertes 
Les fossiles de Teratophoneus ont été découverts dans la formation de Kaiparowits au sud de l'Utah. Trois fossiles différents de Teratophoneus ont été trouvés. À l'origine, Teratophoneus était décrit sur la base de l'holotype . En 2013, les spécimens  et  lui ont été attribués.

Description 

L'holotype de Teratophoneus se compose d'un crâne fragmentaire et de parties du squelette post-crânien. Les fossiles ont été initialement attribués à quatre individus différents, mais appartiennent plus probablement à un seul animal sub-adulte. Teratophoneus, selon une estimation de Carr et ses collègues, mesurait environ  de long et pesait .

Crâne 
Par rapport au crâne dAlbertosaurus, un autre genre de tyrannosauridé, celui de Teratophoneus est à peu près vingt-trois pour cent plus court. Le crâne de Teratophoneus est également plus profond ce qui aurait peut-être permis l'insertion de muscles de la mâchoire plus puissants, ce qui aurait augmenté la force de morsure de l'animal.

Classification

Phylogénie 
En 2013, Loewen ses collègues ont effectué une analyse phylogénétique de la plupart des genres appartenant à la super-famille des Tyrannosauroidea et confirmé l'attribution de Teratophoneus à la sous-famille des Tyrannosaurinae. Il était plus primitif que les grands théropodes Tarbosaurus et Tyrannosaurus, mais plus évolué que Daspletosaurus :

À la suite de la description d'un nouveau genre de tyrannosaurinés en 2014, Nanuqsaurus, découvert en Alaska, et à une grande synthèse phylogénétique de l'ensemble des Tyrannosauroidea connus, par Stephen Brusatte et Thomas Carr en 2016, la position de Teratophoneus a un peu évolué au sein des tyrannosaurinés. Teratophoneus y est placé dans une position un peu plus basale, en groupe frère avec Nanuqsaurus. C'est ce que montre leur cladogramme ci-après :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Tyrannosaurus
 Nanuqsaurus

Références taxinomiques 

Tyrannosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2011